Peter Biron ist der Name folgender Personen:

* Peter Biron, Pseudonym von Peter Schmidt (Journalist) (* 1938), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Peter von Biron (1724–1800), Herzog von Kurland und Sagan